Газарян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Газарян, Арам Владимирович (род. 1983) — российский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Газарян, Владимир Григорьевич (1935—2020) — советский и российский композитор и дирижёр, заслуженный артист РСФСР (1978).
 Газарян, Геворг Гарникович (род. 1988) — армянский футболист, нападающий.
 Газарян, Марина (род. 1985) — армянская легкоатлетка.
 Газарян, Сурен Владимирович (род. 1974) — российский общественный деятель, эколог, хироптеролог.
 Газарян, Эдуард Багратович (1945—2004) — армянский живописец и график.

См. также